Плутонийтриродий — бинарное неорганическое соединение
родия и плутония
с формулой RhPu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Плутонийтриродий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,4009÷0,4040 нм, Z = 1,
структура типа тримедьзолота AuCu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1495°С .

При температуре ниже 6,6 К соединение переходит в антиферромагнитное состояние .

Примечания 

плут
род